Trzęsienie ziemi w Dwin (893)
 Trzęsienie ziemi w Armenii (1679)
 Trzęsienie ziemi w Armenii (1988)